Щелоки — название населённых пунктов в России:

 Щелоки — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Щелоки — деревня в Угранском районе Смоленской области.